McIntyre of MacIntyre kan verwijzen naar:

Personen
Vonda N. McIntyre
Joey McIntyre
Drew McIntyre
Donal MacIntyre
Alasdair MacIntyre
Stephen McIntyre

Geografie
McIntyre (Georgia)